2000 Голяма награда на САЩ е 26-о за Голямата награда на САЩ и десети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 24 септември 2000 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Индианаполис